Шарино — название населённых пунктов.

Белоруссия 
 Шарино — деревня, Вировлянский сельсовет Городокского района Витебской области.
 Шарино — деревня, Холомерский сельсовет Городокского района Витебской области.

Россия 
 Шарино — деревня в Заволжском районе Ивановской области.
 Шарино — деревня в Клинском районе Московской области.
 Шарино — деревня в городском округе Семёновский Нижегородской области.
 Шарино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Шарино — деревня в Псковском районе Псковской области.